Rywalizacja indywidualna we florecie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928 została rozegrana w dniach 31 lipca–2 sierpnia. 
Wystartowało 54 zawodników z 22 krajów.

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w sześciu grupach. Z każdej z grup trzech najlepszych zawodników awansowało do półfinału. W półfinale rywalizowano w trzech grupach, z których 4 najlepszych zawodników z każdej grupy awansowało do finału.

Runda 1

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Półfinały

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Finał 
O podziale medali zadecydowały walki barażowe.

Baraże

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928